Baia több romániai település neve lehet:

 Kisbaja, Arad megye
 Moldvabánya, Suceava megye
 Baia, Tulcea megye